Anschlag steht für:
 allgemein ein Angriff, Vernichtungsversuch, Attentat. Siehe auch: Terrorismus, Attentat, Sabotage
 eine schriftliche Bekanntmachung, siehe Plakat #Wortbedeutung
 Veranschlagung, eine Festlegung oder Schätzung
  Anschlag, linksradikale Zeitschrift (1964–1966), siehe Subversive Aktion#Zeitschrift
 Anschlag (Künstlerzeitschrift), Samisdat-Künstlerzeitschrift in Leipzig von 1984 bis 1989

Bauwesen:
 Anschlag (Bau), Falz zum Einbau von Türen (Anschlagtür) und Fenstern
 Tunnelanschlag, Vortriebsbeginn beim Tunnelbau
 im Bergbau die Schnittstelle zwischen der vertikalen Schachtförderung und der horizontalen Streckenförderung, siehe Füllort

Mechanik:
 Anschlag (Mechanik), die Stelle, bis zu der sich etwas bewegen lässt
 beim Schießen Anschlag (Waffe), beim Schießen mit Schusswaffen die Körper- und Waffenhaltung
 der Tastendruck bei einer Schreibtastatur, siehe dazu Anschläge pro Minute

Musik:
 Anschlag (Klavier), Art der Tonerzeugung am Klavier
 Art der Tonerzeugung an der Gitarre, siehe Gitarre #Techniken der Anschlagshand

Orte:

 Anschlag (Halver), Ortsteil der Stadt Halver
 Anschlag (Wipperfürth), Ortschaft der Stadt Wipperfürth

Der Anschlag steht für:
 Der Anschlag (Roman), Roman von Stephen King
 Der Anschlag (Computerspiel), The Sum of All Fears

Filme:
 Der Anschlag (Kurzfilm), Kurzfilm von Pia Frankenberg (1984)
 Der Anschlag (1986), niederländischer Film (Originaltitel De Aanslag)
 Der Anschlag (2002), US-amerikanischer Film (Originaltitel The Sum of All Fears)
 Der Anschlag (2011), französischer Film von Philippe Faucon (Originaltitel La désintégration) 
 Jericho – Der Anschlag, US-Fernsehserie (2006)
 Der Anschlag – Terror am Flughafen, österreichischer Film (2010)
 11.22.63 – Der Anschlag, US-Fernsehserie (2016) nach dem Roman von Stephen King
 Stralsund: Der Anschlag, deutscher Fernsehfilm von Lars-Gunnar Lotz (2015)

Siehe auch:
 an.schläge, feministisches Magazin aus Österreich
 Am Anschlag, eine Ortslage in Wuppertal
 Anschläger
 Anschlagmittel